The Ultimate Fighter: Team Rampage vs. Team Forrest foi a sétima temporada do reality show de MMA  da série The Ultimate Fighter,tendo estreado em 2 de abril de  2008 na  Spike TV,logo após o  UFC Fight Night 13. A contrario das outras temporadas, que possuíam diversas categorias de pesos, essa edição apresentava lutadores da divisão dos Pesos Médios.

O campeão de Pesos Pesados do UFC Quinton Jackson estreou como treinador, assim como o Meio Pesado Forrest Griffin, que dirigiu o time oposto.

Em uma mudança de épocas anteriores, a 7 ª temporada começou com 32 jogadores,  em vez dos 16 habituais. O presidente do UFC, Dana White, disse que aos combatentes que ao longo das últimas seis edições ficou farto de competidores  que não treinavam e não competiam ao máximo que podiam, estando sempre reclamando sobre várias questões do show.

Elenco

Treinadores

 Equipe Rampage
 Quinton Jackson, treinador principal
 Zach Light, treinador assistente, Wrestling
 Juanito Ibarra, treinador assistente, Boxing

 Team Forrest
 Forrest Griffin, treinador principal
 Cameron Diffley, treinador assistente, Jiu-Jitsu
 Mark Beecher, treinador assistente, Muay Thai
 Gray Maynard, treinador assistente, Wrestling

Lutadores
 Equipe Rampage
 C.B. Dollaway, Matthew Riddle, Patrick Schultz, Dan Cramer, Gerald Harris, Mike Dolce, Jeremy May, Brandon Sene, Paul Bradley

 Equipe Forrest
 Tim Credeur, Amir Sadollah, Jesse Taylor, Matt Brown, Cale Yarbrough, Dante Rivera, Nick Klein, Luke Zachrich

 Lutadores eliminados antes de o programa começar:
 David Baggett, Steve Byrnes, Erik Charles, John Clarke, Josh Hall, Mike Marrello, Prince McLean, Aaron Meisner, David Mewborn, Reggie Orr, Jeremiah Riggs, David Roberts, Nick Rossborough, Dan Simmler, John Wood

Outros
Apresentador: Dana White
Narrador: Mike Rowe

Finale
 Lutas de Pesos Médios:  Amir Sadollah vs.  C.B. Dollaway
Sadollah derrota  Dollaway com um Armbar aos 3:02 do primeiro round. Torna-se o campeão de Pesos Médios da Sétima temporada do  The Ultimate Fighter (TUF).

Chaves do Torneio

 Patrick Schultz substituiu Paul Bradley, que foi excluido da casa devido a uma doença de pele contagiosa.
 C.B. Dollaway ganhou a luta contra  Tim Credeur para entrar no lugar de  Jesse Taylor, que foi excluído da final.

Referências

Ligações externas
The Ultimate Fighter website
Official UFC website

2008 na televisão
Reality shows dos Estados Unidos
Episódios do TUF